In 2010 werd de zevende editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Enio Costamilan. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 14 augustus tot 28 november. Internacional werd kampioen. 

Doordat het grote Internacional de titel won werd deze club niet afgevaardigd naar de Recopa Sul-Brasileira 2010, maar vervangen door vicekampioen Cerâmica. Deze club plaatste zich ook voor de Copa do Brasil 2012.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa